Рио Хордан има више значења:

 Рио Хордан (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Хордан (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Хордан (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Хордан (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Хордан (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Хордан (Сан Балтазар Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Хордан (Сан Бартоломе Кијалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Хордан (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Хордан (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику